Back to the Trap House — четвертий студійний альбом американського репера Gucci Mane, виданий 11 грудня 2007 р. лейблом Atlantic Records. Виконавчий продюсер: Gucci Mane. Фотограф: Ендрю Зей. Арт-дирекція, дизайн: Сі Адамс. Мастеринг: Кріс Ґерінґер. Платівка є другим релізом із серії Trap House. У 2013 вийшов сиквел Trap House III.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Gucci Mane
Альбоми Atlantic Records
Англомовні музичні альбоми